CInquième colonne ou La cinquième colonne peut faire référence à :

Politique 
 La cinquième colonne désigne les partisans, au sein d'un État ou d'une organisation, d'un autre État ou d'une autre organisation hostile.

Théâtre 
 La Cinquième Colonne est une pièce en trois actes d'Ernest Hemingway publiée en 1938 dans le recueil The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories. En France, le recueil fut rebaptisé Paradis perdu, suivi de La Cinquième Colonne.

Cinéma 
 Cinquième Colonne est un film américain d'Alfred Hitchcock sorti en 1942.

BD
 La Cinquième Colonne est le onzième tome de la série de bande dessinée Louis la Guigne.

Musique 
 La Cinquième Kolonne est un groupe de rap français.

Homonymie de titre